Agalenatea är ett släkte av spindlar som beskrevs av Archer 1951. Agalenatea ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Agalenatea